DR1 peut signifier :
 DR1, une chaîne de télévision publique danoise ;
 directeur de recherche de première classe, au CNRS.